Hattenhofen bezeichnet:

 Hattenhofen (Bayern), Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Hattenhofen (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

 Hattenhofen (Egling an der Paar), Ortsteil der Gemeinde Egling an der Paar, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hattenhofen (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hattenhofen (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern